Rejon szyriajewski – była jednostka administracyjna wchodząca w skład obwodu odeskiego Ukrainy. Największymi wsiami rejonu są Pietrowiriwka, Mikołajewka (ukr. Миколаївка), Staryje Majaki (ukr. Старі Маяки).

Rejon utworzony w 1965, ma powierzchnię 1502 km² i liczy około 27 tysięcy mieszkańców. Siedzibą władz rejonu jest Szyriajewe.

Na terenie rejonu znajdują się 1 osiedlowa rada i 18 silskich rad, obejmujących w sumie 72 miejscowości.

Miejscowości rejonu

Przypisy 

szyriajewski